Jialing (嘉陵) est un fabricant de motos chinois ;
 Le Jialing (嘉陵) est un fleuve chinois, affluent majeur du Yangzi Jiang;
 Le district de Jialing (嘉陵) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme